Аннотированный список выпусков сатирического киножурнала «Фитиль», созданных с 1980 года (первый год выхода журнала) по 1989 год. За это десятилетие было выпущено 120 выпусков (с 211 по 330), а также документальный фильм «Сделано в Фитиле», посвящённый борьбе с алкоголизмом.

1980 год

1981 год

1982 год

1983 год

1984 год

1985 год

1986 год

1987 год

1988 год

1989 год

Примечания

Ссылки 
 Список выпусков киножурнала «Фитиль» на неофициальном сайте.
 Официальный канал киножурнала «Фитиль» на Youtube.